Репьёвка — село в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области Российской Федерации, входит в состав Яковлевского муниципального образования.

Расположено в северо-западной части Базарно-Карабулакского район. Ближайшая железнодорожная станция размещена в посёлке Свободный. Через село протекает река Уза, на востоке располагается густой смешанный лес.

История 
В первой половине XVIII века на реке Уза было основано русское село Репьёвка как воинское поселение для защиты от набегов кочевников. Название происходит от имени военного старшины Прокофия Репьёва.

В 1750 году построена православная церковь во имя Николая Чудотворца. Судьба этого храма неизвестна. К середине XIX века была построена новая церковь — кладбищенская.

В мае 1917 года репьёвские крестьяне захватили земли отрубщиков. С приходом Советской власти село стало центром Репьёвского сельсовета. В годы коллективизации в Репьёвке был создан колхоз имени Чапаева.

В годы Великой Отечественной войны не вернулись в родное село 92 его жителя.

В 1986 году открылась здание современной школы.

Население

Инфраструктура 
В настоящее время на территории села 90 домохозяйств, в которых проживают около 300 человек, все дома газифицированы.

Работают Дом культуры, отделение связи, фельдшерско-акушерский пункт, основная общеобразовательная школа, котельная, сельхозартель «Репьёвская», магазины.

На рубеже 2000-х и 2010-х годов был построен молочный комплекс ООО «Колосок» на 500 скотомест.

Главной достопримечательностью Репьёвки является сохранившееся здание православной церкви.

Уличная сеть 
В селе две улицы — Новая и Советская.

Примечания 

Населённые пункты Базарно-Карабулакского района